UDSL bezeichnet:

 Universal Asymmetric Digital Subscriber Line (UADSL) – eine US-amerikanische, langsame DSL-Variante, die ohne Splitter auskommt
 Uni-DSL – eine DSL-Chipsatz von Texas Instruments

UDSL